Кемені, Кеминь

 Джон Кемені — американський математик та фахівець з інформатики.
 Ференц Кемені — угорський письменник, педагог і гуманіст, лауреат Нобелівської премії з літератури 1901 і 1902.
 Кеминь Янош — угорський аристократ і письменник, князь Семигорода.

Також 
 Кемень